Molekulska formula -{C13H14N2O2}- se može odnositi na:

 Batoprazin
 Metomidat